Die All England 1961 im Badminton fanden vom 14. bis zum 17. März 1961 in London statt. Sie waren die 51. Auflage dieser Veranstaltung.

Austragungsort 
 Wembley Arena

Finalresultate

Herreneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Dameneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Resultate der All England 1961

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1961
1961
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena